Ча́пский — фамилия.

Известные носители:
 Чапский, Адольф Сигизмундович (1892—1937) — советский разведчик.
 Чапский, Ежи Эмерыкович (1861—1930) — общественный деятель Российской империи, Белоруссии и Польши, крупный землевладелец, предприниматель; сын Эмерика Гуттен-Чапского. 
 Чапский, Михал (1702—1796) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Чапский, Юзеф (1896—1993) — польский художник и писатель, двоюродный брат Г. В. Чичерина.
 Чапский, Ян Ансарий (1699—1742) — государственный деятель Речи Посполитой.

См. также 
 Гуттен-Чапский